Závod na 500 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2006 se konal v hale Oval Lingotto v Turíně dne 13. února 2006. Čeští závodníci se jej nezúčastnili.

Výsledky 
* pád

Externí odkazy 
  Torino 2006 Official Report - Speed Skating , la84foundation.org
  Výsledky závodu na 500 m mužů, speedskatingnews.info

Muži 00500